Die Umaghlessi Liga 2008/09 war die 20. Spielzeit der höchsten georgischen Spielklasse im Männerfußball. WIT Georgia Tiflis gewann zum zweiten Mal den Meistertitel. Titelverteidiger Dinamo Tiflis wurde mit sechs Punkten Rückstand Vizemeister.

Modus 
Nachdem Ameri Tiflis seine Mannschaft nach der letzten Saison zurückgezogen hatte und dessen Ligaplatz nicht ersetzt worden war, startete die Saison mit elf Vereinen. Diese spielten im Verlauf der Saison dreimal gegeneinander. Der Tabellenletzte stieg in die Pirveli Liga ab.

Da Magharoeli Tschiatura als Meister der Pirveli Liga ebenfalls zurückgezogen hatte, stieg FC Gagra Tiflis als Unterlegener der letztjährigen Relegation auf.

Vereine

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 4. Tordifferenz – 5. geschossene Tore

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 2008/09 bei wildstat.com

Einzelnachweise 

2008
Fußballsaison 2008/09